Regenmantel steht für:

 Mantel#Regenmantel, Kleidungsstück zum Schutz vor Regen
 Regenmantel (Falkenhagen (Mark)), Gemeindeteil der Gemeinde Falkenhagen (Mark), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Siehe auch:
 Der karierte Regenmantel